VAD est un sigle, qui peut signifier :
 Vente à distance (VAD ou E-commerce), une technique qui permet au consommateur, en dehors des lieux habituels de réception de la clientèle, de commander un produit ou de demander la réalisation d'un service ;

 Dans le domaine médical et vétérinaire, les voies aérodigestives (les VADS étant les voies aérodigestives supérieures) ;
 Visite à domicile ;
 Dans le domaine informatique les Value Added Distributor : des grossistes à valeur ajoutée ;

 Vidéo à la demande (Video on demand, ou VOD), dans le domaine des médias (médias de masse, internet, et télévision par internet).